Elefthérios Venizelos (1864-1936), polític grec.
 Sofoklís Venizelos (1894-1964), polític grec, fill d'Elefthérios Venizelos.
 Evànguelos Venizelos (1954-), polític socialista grec